Otto Bremer peut être :
 Otto Vassilievitch Bremer (1812–1873), naturaliste et entomologiste allemand et russe ;
 Otto Bremer (1862–1936), linguiste allemand ;
  (1867–1951), banquier allemand américain.